«Вико́нт» — русскоязычная группа, играющая в жанре тру метал, хеви-метал, хард-н-хеви, пауэр-метал. Основатель группы, идейный лидер и автор песен — Сергей Сокол.

Биография 
Официально днём рождения «Виконта» считается 3 марта 2007 года, когда состоялся первый концерт. В 2008 году «Виконт» выкладывает в сеть десять демо-треков, записанных в домашней студии. Летом 2008 года группа уезжает в Москву, где в течение 30 дней записывает свой первый мини-альбом под названием «На подступах к небу». На нём музыканты представляют слушателям 5 перезаписанных песен, из 10 демок. Бонусом к альбому стала версия песни «Две грозы», где Сокол спел дуэтом с Артуром Беркутом, на тот момент вокалистом группы «Ария». В 2009 году музыканты подписывают контракт с лейблом CD-Maximum. Релиз дебютного диска группы состоялся 8 мая 2009 года. В августе 2010 года «Виконт» вновь приезжает в столицу, где в течение 40 дней записывает второй номерной альбом «Не покоряйся судьбе!».

11 мая 2011 года было объявлено, что группу покидают все участники кроме Сокола; после этого «Виконт» принимает решение отыграть два последних концерта прежним составом. Последний концерт «прежним» составом состоялся 25 июня 2011 года на всероссийском фестивале Rock-Line. Сергей Сокол стал набирать в команду новых музыкантов. 19 июля этого же года интернет-релизом вышел альбом «Не покоряйся судьбе!», а 10 августа 2012 был издан на CD.

С 2011 по 2017 у группы нет полного состава для концертной деятельности, в силу этих причин «Виконт» не выступает, но ведётся работа студийного характера. В ноябре 2012 анонсируется запись нового альбома Арийская Русь в двух частях баллады и боевики, и выкладывается по 1-ой демо версии из каждой части 31 декабря.

В 2013—2014 году создаётся небольшая рабочая группа из Сергея Сокола, Михаила Бородулина и Владислава Гирмана. В 2013 году «Виконт» участвует в издании трибьют-сборников на группы «Мастер» и «Маврин», а также выпускает два сингла: саундтрек к игре «Космические рейнджеры HD: Революция» и гимн футбольного клуба «Амкар». Весной 2015 года присоединяются гитарист Денис Щукин и басист Владимир Зуев. С таким обновленным составом 20 декабря «Виконт» выкладывает в сеть вторую часть альбома «Арийская Русь» — боевики.

В 2016 году вышло видео на песню «С нами хеви-метал», снятое поклонником группы с привлечением музыкантов «Виконта». В 2017 году лидер группы Сокол параллельно с музыкальной деятельностью становится блогером на ютубе, назвав свой канал «Истинный Маг». В 2017 году выходит сингл «Белый всадник», переписанная песня Сокола 2005 года с новой аранжировкой. В 2017 году состав пополняется гитаристом Евгением Рыжовым и ударником Александром Билёвым. «Виконт» репетирует и продолжается запись альбома «Арийская Русь часть 1». Альбом вышел в 2019 году.

12 мая 2018 года Виконт в составе Сокол/Щукин/Зуев/Рыжов/Билёв дали концерт в Перми, в клубе FREEDOM. Далее прошли концерты в Екатеринбурге, Челябинске, Петербурге, Москве.19 октября 2019 из группы уходит басист Владимир Зуев, его место пока остаётся свободно. В 2019 году музыканты объявили, что начинают работу над пятым альбомом, который будет концептуальным, фэнтези метал оперой, написанным по книге Сергея Сокола. В 2020 году из группы уходит барабанщик А. Билёв, на его место почти сразу же приходит барабанщик Вячеслав Гелда. В 2021 году в группе появляется третий гитарист Александр Гриханкин и басист Дмитрий Бельф. В феврале 2022 года группа выпускает два трека из грядущей фэнтези метал-оперы «Магия Миров: Выпускная работа», которые войдут в будущий полноценный альбом.

Дискография

Студийные альбомы 
 8 мая 2009 — «На подступах к небу»
 19 июля 2011 — «Не покоряйся судьбе!» (13 августа 2012)
 20 декабря 2015 — «Арийская Русь часть 2»
 2019 — «Арийская Русь часть 1»
Синглы

 28 июля 2013 — «От орбиты до края» (к игре)
 2013 — «Амкар»
 2017 — «Белый всадник»
 2022 — МАГИЯ МИРОВ: Выпускная работа

Видео 
 2011 — «Одиночество» (исполнение песни Соколом на акустике для фанатов)
 2016 — «С нами хеви-металл» (неофициальный видеоклип — подарок от фаната)
 2018 — «Шесть стихий» (концертное видео)
 2019 — «Бессмертный метал» (официальный видеоклип)

Состав 
 Нынешний состав
 Сергей Сокол — вокал (с 2007)
 Денис Щукин — гитара (с 2015)
 Вячеслав Гелда — барабаны (2020)
 Дмитрий Бельф — бас (2021)

 Бывшие участники
 Виталий Гончаров — гитара (2007—2008)
 Михаил Чернышов — гитара (2007—2011)
 Сергей Цаплин — бас-гитара (2007—2011)
 Виталий Лядов — ударные (2007—2011)
 Василина Кичигина — клавишные (2007—2011)
 Алексей Аликин — гитара (2008—2011)
 Алексей Трофимов — гитара (2011—2012)
 Михаил Бородулин — клавишные (2012—2014)
 Влад Гирман — гитара (2013—2015)
 Роман Черемных — клавишные (2016—2017)
 Владимир Зуев — бас-гитара (2015—2019)
 Александр Билёв — ударные (2017—2020)
 Евгений Рыжов — гитара (2017—2022)

Рецензии 
 Рецензия на альбом «На подступах к небу» в журнале Dark City № 52, 2009 год, стр. 73
 Рецензия на альбом «Не покоряйся судьбе!» в журнале Dark City № 70, 2012 год

Примечания

Ссылки 
 Официальное сообщество вконтакте https://vk.com/vikont
 

 
Хеви-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году